Wildermuth ist der Familienname folgender Personen:

 Agnes Willms-Wildermuth (1844–1931), deutsche Schriftstellerin
 Augustine Francis Wildermuth (1904–1993), US-amerikanischer Ordensgeistlicher
 Bernd Wildermuth (* 1957), Landesjugendpfarrer der Evangelischen Landeskirche in Württemberg
 Burkhard Wildermuth (1928–2012), deutscher Jurist, Basketballtrainer und -funktionär
 Eberhard Wildermuth (1890–1952), deutscher Politiker (FDP/DVP)
 Hans Wildermuth (1894–1960), deutscher Psychiater 
 Hans Wildermuth (Maler) (1846–1902), Schweizer Maler, Kunstpädagoge und Schulleiter
 Hermann Wildermuth (1852–1907), deutscher Psychiater
 Karl Wildermuth (1921–2005), deutscher Physiker
 Karl Wildermuth (Physiker, 1875) (1875–1938), deutscher Physiker, Gründer der Landesanstalt für Physikunterricht in Stuttgart
 Katja Wildermuth (* 1965), Intendantin des Bayerischen Rundfunks
 Ottilie Wildermuth (1817–1877), deutsche Schriftstellerin
 Philipp Wildermuth (* 1980), deutscher Basketballspieler
 Ulrich Wildermuth (1931–2011), deutscher Journalist
 Volkart Wildermuth (* 1962), deutscher Biochemiker, Moderator, Hörfunk- und Wissenschaftsjournalist

Siehe auch:
 Wildermut